Ши́нкель ():

Фамилия 
 Шинкель, Герхард (; 1925—1985), немецкий политик.
 Шинкель, Карл Фридрих (1781—1841) — немецкий архитектор и художник.
 Шинкель, Маркус (; род. 1968) — немецкий джазовый пианист, клавишник рок, композитор и аранжировщик

Топоним 
 Шинкель — коммуна в земле Шлезвиг-Гольштейн.